Jméno a příjmení Josef Blažek má více nositelů:

 Josef Blažek (botanik) (1804–1856), český botanik, psán též Josef Blaszek
 Josef Blažek (odbojář) (1908–1942), český policejní úředník, odbojář
 Josef Blažek Pavlovický (1871–1940), český spisovatel, překladatel a kněz
 Josef Tomáš Blažek (1884–1962), český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog